Die 1. Amateurliga Hessen 1958/59 war die neunte Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde der VfL 1860 Marburg. Absteigen mussten Union Niederrad, Germania Wiesbaden und SV Asbach.

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1958/59 bei asc-neuenheim.de

1959
Fußballsaison 1958/59
1959